«Луговая арфа» () — фильм режиссёра Чарльз Мэттоу, экранизация романа Трумана Капоте.

Сюжет 
После смерти родителей Коллин Фенвик живёт у своих кузин — Долли и Вирены, которые являются полными противоположностями друг другу. Вирена — властная женщина, которая держит в своих руках целый город. Долли — неустойчивая, романтичная натура, испытывающая страх перед жизнью. Однажды, после стычки с Виреной, Коллин, Долли и её подруга Кэтрин уходят жить в домик на дереве...

В ролях 
 Пайпер Лори — Долли Тэлбо
 Сисси Спэйсек — Вирена Тэлбо
 Эдвард Ферлонг — Коллин Фенвик
 Нелл Картер — Кэтрин Крик
 Уолтер Мэттоу — судья Чарли Кул
 Родди Макдуэлл — Амос Легранд
 Джек Леммон — доктор Моррис Риц
 Мэри Стинберджен — сестра Айда
 Миа Киршнер — Мод Райорден
 Чарльз Дёрнинг — священник Бастер

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1995 года
Экранизации произведений Трумена Капоте